

Patronyme
Hans-Martin Majewski (1911-1997), compositeur allemand de musique.
Janusz Majewski (1931-), réalisateur et scénariste polonais de cinéma.
Lech Majewski (1953-), metteur en scène, scénariste, réalisateur, producteur et artiste polono-américain.
Michał Majewski (1987-), escrimeur polonais.
Radosław Majewski (1986-), footballeur polonais.
Stefan Majewski (1956-), joueur et entraineur de football polonais.
Tomasz Majewski (1981-), athlète olympique polonais.

Homonymie de patronyme